The King kan syfta på:

 "The King" – en amerikansk rocksångare, musiker och skådespelare, se Elvis Presley
 The King (film, 2005) – en amerikansk film från 2005 i regie av James Marsh
 The King (film, 2019) – en film från 2019 i regi av David Michôd
 The King (sång) – en låt från 2011 skriven av Fredrik Boström och Playtones

Se även
 King – flera